Lasalle puede referirse a:

 Ferdinand Lassalle, abogado y político socialista alemán de origen judío.
 Lasalle, comuna francesa en el departamento de Gard.

 Jules Lasalle, escultor canadiense.
 Antoine-Charles-Louis de Lasalle, general del Primer Imperio francés.